Glas kan syfta på:

 Glas – en oorganisk smälta som har stelnat till fast form utan att kristallisera
 Glasbruk – en plats för tillverkning av glasprodukter
 Dricksglas – glas som används som dryckeskärl
 Glas (bilmärke) – ett tyskt bilmärke
 Glas (bok) – en bok från 1974 av den franske filosofen Jacques Derrida
 Glas (tidsenhet) –  en tidsenhet som tidigare användes inom sjöfarten och som motsvarar en halvtimma
 Glas (tidskrift) – svensk tidskrift grundad 1933
 Timglas – ett instrument för tidmätning
 Vulkaniskt glas – ett samlingsnamn för olika magmatiska bergarter som blivit till genom att magma kylts och stelnat hastigt obsidian

Se även 
 Glass (olika betydelser)